Celebrían (spreek uit: Kelebrían) is een personage in de fictieve wereld Midden-aarde van J.R.R. Tolkien. Ze is een Elf en de dochter van Galadriel en Celeborn. In het jaar 109 van de Derde Era trouwt zij met Elrond, met wie zij drie kinderen krijgt: de tweeling Elladan en Elrohir in III 130 en een dochter, Arwen, in III 241.

In III 2509 reist zij met een escorte naar haar ouders in Lothlórien, maar in de Hithaeglir bij de Caradhras wordt het gezelschap aangevallen door Orks. Het escorte wordt uiteengeslagen en Celebrían wordt meegenomen en gemarteld en krijgt een giftige wond. Haar zonen Elladan en Elrohir redden haar uiteindelijk en brengen haar terug naar Imladris, waar Elrond haar wond geneest. Ze verliest echter alle genoegen in Midden-aarde en vertrekt het jaar erop naar de Grijze Havens en gaat per schip naar Valinor.

Het Huis van Finarfin 

Celebrian
Celebrian